CGS steht als Abkürzung für:

 CGS-Einheitensystem (auch CGS-System, cgs-System, CGS oder cgs, aus dem Englischen Centimetre Gram Second), ein metrisches, kohärentes Einheitensystem basierend auf den Einheiten Zentimeter, Gramm und Sekunde

 Contiguous gene syndrome, Gendefekte
 Carlo Gavazzi Space, siehe Carlo Gavazzi Holding AG, eine international tätige und auf Automatisierungstechnik spezialisierte Schweizer Unternehmensgruppe, Sitz in Steinhausen, Schweiz
 CGS-Verfahren (Conjugate Gradient Squared) (deutsch: quadrierte konjugierte Gradienten), zur numerischen Lösung bestimmter linearer Gleichungssysteme
 Championship Gaming Series, eine ehemalige professionelle Liga für elektronischen Sport aus den Vereinigten Staaten, welche auch außerhalb Nordamerikas ausgetragen wurde
 College Park Airport, Flughafen in College Park, Maryland, USA nach dem IATA-Code
 Columbus Ground System, das Bodensegment von Columbus (Raumlabor) in der internationalen Raumstation ISS
 Combined Ground System, ein kombiniertes Bodensegment, betrieben durch das Goddard Space Flight Center der NASA
 Common Ground Station, eine vereinheitlichte Operationsbasis der US-Streitkräfte
 Corporate Graphic System, ein von GM nach 1970 entwickeltes CAD-System, das für die Automobilkonstruktion bis in die 1990er Jahre benutzt wurde

ČGS steht für:

 ČGS a.s. (Česká gumárenská společnost), die Unternehmensgruppe ist ein tschechischer Produzent von Kautschukprodukten, Sitz in Prag

Abkürzung